Hieronder volgt een overzicht van de internationale wedstrijden van de Tunesische voetbalclub Étoile Sportive du Sahel, kortweg ESS.

Algemeen
De club speelt al sinds 1972 Afrikaans voetbal en behaalde in 2007 een vierde plaats op het WK Clubvoetbal, na te hebben verloren van de Argentijnse topclub Boca Juniors in de halve finale. De voetbalploeg geldt als een van de beste en meest succesvolle clubs van Tunesië, Maghreb en Afrika. Na tweemaal finalist te zijn geweest in 2004 en 2005, won de Brigade rouge in 2007 de prestigieuze CAF Champions League. ESS was ook zeer succesvol in de CAF Cup, een Afrikaanse equivalent van de UEFA Cup, dat gewonnen werd in 1995, 1999 en 2006. Ook de CAF Beker der Bekerwinnaars, vergelijkbaar is met de oude Europacup II, werd tweemaal gewonnen in 1997 en 2003.

Internationale wedstrijden van E.S.S.

E.S.S. in het Afrikaans voetbal

E.S.S. in het Arabisch voetbal

E.S.S. op het WK Clubvoetbal

Zie ook

Étoile Sportive du Sahel het hoofdartikel over de club.
Stade Olympique de Sousse, het voetbalstadion van de club.
CAF Champions League, een internationaal toernooi voor voetbalclubs uit Afrika.

Étoile Sportive du Sahel
Voetballijsten
Lijsten van Tunesië